Don't Tell Me - pjesma kanadske pjevačice Avril Lavigne
Don't Tell Me - pjesma američke pjevačice Madonne
Don't Tell Me That It's Over - pjesma škotske pjevačice Amy Macdonald